Hot ():

 Hot — дебютный студийный альбом румынской певицы Inna
 Hot — дебютный сольный альбом британской певицы Мелани Браун
 Hot — третий сингл с третьего альбома Аврил Лавин — The Best Damn Thing
 Hot — сингл румынской певицы Inna с дебютного альбома Hot

См. также 
 HOT () — франко-германский тяжелый противотанковый ракетный комплекс второго поколения.